Ekaterina Petrova Yosifova (búlgaro: Екатерина Петрова Йосифова, Kyustendil, 4 de junio de 1941-13 de agosto de 2022) fue una escritora, educadora y periodista búlgara.

Estudió ruso en la Universidad de Sofía y trabajó como profesora de secundaria y editora en un periódico. Ganó el premio Iván Nikolov.

Obra
 „Късо пътуване“, 1969
 „Нощем иде вятър“, 1972
 „Посвещение“, 1978
 „Къща в полето“, 1983
 „Имена“, 1987
 „Подозрения“, 1993
 „Ненужно поведение“, 1994
 „Малко стихотворения“, 1998
 „Нищо ново“, 2001
 „Нагоре надолу“, 2004
 „Ръце“, 2006
 „Тази змия“, 2010
 „Тънка книжка“, 2014

Referencias

Enlaces externos 
DNB

Escritoras de Bulgaria
Escritores de Bulgaria del siglo XX
Escritores de Bulgaria del siglo XXI
Escritores en búlgaro
Nacidos en Kiustendil